Ками́ла Манья́эш Сампа́йу (Camila Manhães Sampaio, род. 12 июня 1977), более известная как  Ками́ла Пита́нга  (Camila Pitanga) — бразильская киноактриса и фотомодель.

Биография 
Камила Питанга родилась в Рио-де-Жанейро в семье актера Антониу Питанга и танцовщицы Веры Маньяэш.  Свою карьеру Камила начала с модельного бизнеса. В 1993 году в возрасте пятнадцати лет снялась в своём первом сериале Sex Appeal, в роли уличной женщины, и с тех пор активно снимается в сериалах телекомпании «Глобу» и в кино. Камила Питанга является лицом многих рекламных брендов, в том числе косметики L'Oréal и лицом рекламной кампании аромата коллекции духов Salvador Dali RUBYLIPS.

Семья 
Бывший муж – художник Клаудиу Амарал Пейшоту, дочь - Антония Пейшоту (19 мая 2008 года).

Карьера

Фильмы 
 2010 — Lutas — Жанаина
 2007 — Noel — Poeta da Vila — Сеси
 2007 — Базовая санитария (Saneamento Básico, o Filme) — Силени
 2006 — Женщины Бразилии (Mulheres do Brasil) — Эсмералда
 2005 — Sal de Prata — Кассандра
 2005 — Знак Хаоса (O Signo do Caos) — Ураган из Сантоса
 2004 — Цена мира (O Preço da Paz) — Анезия
 2004 — Bendito Fruto — Шокита
 2004 — Искупитель (Redentor) — Сонинья
 2003 — Bala Perdida
 2001 — Caramuru — A Invenção do Brasil — Катарина Парагуасу
 2001 — Atlantis — O Reino Perdido — Кида
 1995 — Super Colosso
 1984 — Quilombo

Телевидение       
 2016 — Старик Шику — Мария Тереза
 2015 — Вавилон — Режина 
 2012 — Бок о бок (Lado a lado) —  Изабель
 2011 — Безрассудное сердце (Insensato Coração) — Карол
 2010 — Большая семья (A Grande Familia) — Марина
 2009 — Капкан для кота — Рози
 2008 — Создай свою историю — Сузети да Силва / Черри Дэвис
 2007 — Тропический рай — Бебел
 2005 — Белиссима — Моника
 2003 — Женщины в любви — Лусиана
 2002 — Пастыри ночи — Мариалва (по одноимённому роману Жоржи Амаду)
 2001 — Берег мечты — Эсмералда
 1998 — Шальные деньги — Ритинья
 1995 — Новая жертва — Патрисия
 1993 — Sex Appeal — Вилма
 1993 — Хищник — Терезинья Фронтейра

Примечание

Ссылки 

 http://avebrasil.tv/obsuzhdeniya/6-ambicii-rozhdayutsya-v-serdce.html 
 Камила Питанга на Braziliada.ru 
  Камила Питанга на Dramaturgia Brasileira

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 8 августа
Актрисы Бразилии